Hoytville bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hoytville (Michigan)
 Hoytville (Ohio)
 Hoytville (Pennsylvania)